Gillingham kan syfta på:

 Gillingham (parish i Storbritannien, Dorset, lat 51,04, long -2,28) – en parish i grevskapet Dorset, England
 Gillingham, Dorset
 Gillingham, Kent, England
 Borough of Gillingham
 Gillingham FC – en engelsk professionell fotbollsklubb i Gillingham
 Gillingham, Norfolk, England
 Gillingham, Wisconsin, USA